Olivet (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Olivet (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary

Miejscowości w USA:
 Olivet – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Osage
 Olivet – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Eaton
 Olivet – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Salem
 Olivet – jednostka osadnicza w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Olivet – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Hardin
 Olivet – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson
Gminy w USA:
 Olivet (ang. Olivet Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osage